Mark Howard (n. 29 gennaio 1986) – difensore inglese.
 Mark Howard (n. 21 settembre 1986) – portiere inglese.
 Mark Howard  – musicista dei Cluster Pluckers.